Bussières kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bussières, Seine-et-Marne, 
 Bussières, Yonne, 
 Bussières, Haute-Saône, 
 Bussières, Saône-et-Loire, 
 Bussières, Loire, 
 Bussières, Puy-de-Dôme, 
 Bussières, Côte-d'Or, 
 Bussières-et-Pruns,